Waffenbrüder steht für:
 Babylon 5: Waffenbrüder
 Stralsund: Waffenbrüder
 Brothers in Arms – Waffenbrüder, US-amerikanischer Western aus dem Jahr 2005
 Waffenbrüder (1989), einen französischen Polizeifilm

Siehe auch:
 Waffenbruder
 Orden der Waffenbrüder
 Brothers in Arms
 Waffenbrüderschaft